Биль 2009 — 42-й международный шахматный турнир, проходивший в Биле с 19 июля по 31 июля 2009 года.

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2715)

Участники 

¹) рейтинги даны на июль 2009 года

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Биль 2009 на сайте ChessPro.ru

Июль 2009 года
Биль (шахматный турнир)
2009 год в шахматах